Мистер Долар може да се односи на:

 Мистер Долар (филм из 1989)
 Мистер Долар (ТВ филм)